Харвес — топоним на Кавказе:
 Харвес (ледник)
 Харвес (река)